Baross Károly – (1865 – 1905) agrárpolitikus, gazdasági író.
Baross Károly – 19. századi költő.